Marder în germană înseamnă jder:

Marder se poate referi la:

 O serie de vânătoare de tancuri de producție germană din cel de-al doilea Război Mondial:
Marder I
Marder II
Marder III
 Marder (IFV) sau Schützenpanzer Marder, un vehicul modern de infanterie germană
 Marder (submarin)
 Eve Marder, neurosavant american
 Arthur Marder (1910-1980), istoric american